Die 2. Handball-Weltmeisterschaft der Männer fand vom 13. bis zum 17. Januar 1954 in Schweden statt. Am Turnier nahmen Dänemark, die Tschechoslowakei, die Schweiz, die BR Deutschland, Frankreich und Gastgeber Schweden teil.

Gespielt wurde in zwei Vorrundengruppen, die jeweiligen Gruppensieger erreichten das Finale. Dort setzte sich das Team der Gastgeber unter Curt Wadmark gegen die deutsche Mannschaft mit 17:14 (8:5) durch.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Spiel um Platz 5 in Växjö

Spiel um Platz 3 in Göteborg

Finale in Göteborg

Abschlussplatzierungen

Auszeichnungen 
 Bester Spieler: Bernhard Kempa

Statistiken

Torschützen

Aufgebote

Medaillengewinner

Weblinks 
 Statistik zur Handball-WM 1954 (PDF-Datei; 75 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 1954

Manner 1954
Handballveranstaltung 1954
Weltmeisterschaft Manner 1954